Ашбах — топоним и фамилия.

 Ашбах — коммуна в Германии.
 Ашбах — река в Германии.
 Ашбах, Йозеф (1801—1882) — немецкий историк и педагог.
 Ашбах-Маркт — ярмарочная коммуна (нем. Marktgemeinde) в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.